Черневская волость — административно-территориальная единица в составе Дмитровского уезда Орловской губернии. Располагалась на юго-западе уезда. Административный центр — село Черневка.

История 
Образована в ходе крестьянской реформы 1861 года.

Упразднена в связи с укрупнением волостей к 1890 году путём присоединения к Круглинской волости.

Ныне территория волости разделена между Дмитровским районом Орловской области и Дмитриевским районом Курской области.

Населённые пункты 
В 1877 году в состав волости входило 2 населенных пункта:

Примечания 

Волости Дмитровского уезда Орловской губернии